Палау-Сабардера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 16,5 км². Население — 1475 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Жироны